PKM steht für:
 Kommunistische Partei Maltas (Partit Komunista Malti), kommunistische Partei in Malta
 Pomorska Kolej Metropolitalna („Pommersche Eisenbahngesellschaft“), siehe Bahnstrecke Gdańsk Wrzeszcz–Gdańsk Osowa
 Variante des PK (Maschinengewehr), sowjetisch/russisches Maschinengewehr
 Port Kaituma Airstrip (IATA-Code), Flugfeld von Port Kaituma, Barima-Waini, Guyana

Pkm steht für:
 Personenkilometer, Maßeinheit für die Beförderungs- oder Transportleistung

Abkürzung